Льєрас () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альберто Льєрас Камарґо — 20-й президент Колумбії
 Карлос Льєрас Рестрепо — 22-й президент Колумбії